Stoffella d’Alta Rupe ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Stoffella d’Alta Rupe (1835–1912), österreichischer Internist, siehe Emil Stoffella
 Pietro Stoffella d’Alta Rupe (1795–1871), österreichischer Frauenarzt